La Era kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Era, Morelos, ort, Tlaquiltenango, 
 La Era, Michoacán de Ocampo, ort, Huetamo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar